Stanley Cohen – biochimico statunitense (1922-2020), Premio Nobel per la medicina nel 1986
 Stanley Cohen – genetista statunitense (1935-)
 Stanley Cohen – sociologo britannico (1942-2013)